Classe, dal latino classis, indica in generale una suddivisione, un insieme o un gruppo. Può riferirsi a:

 Classe – nella scuola, insieme di alunni che hanno in comune gli stessi orari e gli stessi insegnanti
 Classe – nelle scienze sociali, insieme di individui che condividono caratteristiche economiche o culturali
 Classe – nel motociclismo, categoria per cilindrata
 Classe – in tassonomia, livello gerarchico nelle classificazioni 
 Classe – in matematica, concetto nella teoria degli insiemi 
 Classe – in informatica, costrutto di un linguaggio di programmazione usato come modello per creare oggetti
 Classe – in elettrotecnica, precisione di uno strumento di misura
 Classe – valutazione (quantitativa o qualitativa ordinale) dell'efficienza energetica di un apparato elettronico, idraulico ecc.
 Classe – nei giochi di ruolo, specifica professione o specializzazione dei personaggi
 Classe – in Dungeons & Dragons, parte dell'identità e della natura dei personaggi
 Classe – storico porto di Ravenna, oggi frazione della stessa

Pagine correlate 
 Class

Altri progetti